Эммануэль Любецки Моргенштерн (; род. 30 ноября 1964, Мехико, Мексика) — мексиканский кинооператор, режиссёр, продюсер. Удостоен многочисленных наград, в том числе трёх премий «Оскар» за операторскую работу в технотриллере «Гравитация» (2013), трагикомедии «Бёрдмэн» (2014) и драме «Выживший» (2015). Первый в истории оператор, получивший три премии «Оскар» подряд. До того как получил три премии, номинировался на «Оскар» пять раз.

Биография 
Родился в еврейской семье. Его отец, Муни Любецки (, полное имя — ), психоаналитик, актёр и продюсер; мать — кинопродюсер и психолог Ракель Моргенштерн Любецки (). Отец получил медицинское образование и работал психиатром, изучал психоанализ под руководством Эриха Фромма; один из составителей «Идиш-испанского словаря» под редакцией Маркоса Гринштейна (1993). Бабушка по отцовской линии бежала из России после революции и некоторое время жила в Шанхае; поселившись в Мехико, вместе с мужем играла в театральной труппе на идише.

Начал свою карьеру, работая в сфере мексиканской кино- и телеиндустрии в начале 1980-х. Первой работой в США стал в 1993 году независимый фильм «Двадцать баксов», повествующий о путешествии двадцатидолларовой купюры.

На протяжении шести фильмов Любецки работал вместе со своим другом, мексиканским кинорежиссёром Альфонсо Куароном: Sólo con tu pareja (1991), «Маленькая принцесса» (1995), «Большие надежды» (1998), «И твою маму тоже» (2001), «Дитя человеческое» (2006) и «Гравитация» (2013). Любецки и Куарон — друзья с тех самых пор, как подростками посещали одну и ту же киношколу в Национальном университете Мексики.

Среди других режиссёров, с которыми также успел поработать Любецки, стоит отметить Майка Николса, Тима Бёртона, Майкла Манна, Терренса Малика, Алехандро Иньярриту (с ним получил два последних "Оскара") и Мартина Скорсезе.

В 2007 году выступил одним из операторов фильма-концерта Мартина Скорсезе «The Rolling Stones. Да будет свет».

В 2008 году Любецки работал над фильмом братьев Коэн «После прочтения сжечь». Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

Брат — Алехандро Любецки (, род. 1966), сценарист и режиссёр-документалист. Сестра — художник Пола Любецки Моргенштерн (, род. 1970).

Фильмография

Оператор 

  — Как вода для шоколада / Como agua para chocolate
 1992 — Урожай / The Harvest
  — Двадцать долларов / Twenty Bucks
 1993 — Падшие ангелы / Fallen Angels (2 эпизода)
  — Реальность кусается / Reality Bites
  — Маленькая принцесса / A Little Princess
 1995 — Прогулка в облаках / A Walk in the Clouds
  — Клетка для пташек / The Birdcage
  — Большие надежды / Great Expectations
 1998 — Знакомьтесь, Джо Блэк / Meet Joe Black
  — Сонная лощина / Sleepy Hollow
  — Женские тайны / Things You Can Tell Just by Looking at Her
  — И твою маму тоже / Y tu mamá también
 2001 — Али / Ali
  — Кот / The Cat in the Hat
  — Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона / The Assassination of Richard Nixon
 2004 — Лемони Сникет: 33 несчастья / Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events
  — Новый свет / The New World
  — Дитя человеческое / Children of Men
  — У каждого своё кино / Chacun son cinema (эпизод «Анна»)
  — После прочтения сжечь / Burn After Reading
  — Древо жизни / The Tree of Life
  — К чуду / To the Wonder
  — Гравитация / Gravity
  — Бёрдмэн / Birdman
  — Рыцарь кубков / Knight of Cups
 2015 — Выживший / The Revenant
  — Песня за песней / Song to Song
  — Амстердам / Amsterdam

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Лауреаты премии «Спутник»